Фрейзер, Джеймс:
 Фрейзер, Джеймс (1876—1953) — американский скульптор и медальер.
 Фрейзер, Джеймс Джордж (1854—1941) — британский религиовед, антрополог и этнолог, историк религии, культуролог.